Die spanische Provinz Huesca hat 202 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Einzelnachweise 

Huesca
!Huesca
!Gemeinden